Rodrigo Laviņš (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton qui évolue en position de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Lettonie au niveau international. Il participe aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993 || Pārdaugava Riga || MHL
| 41 || 1 || 6 || 7 || 20 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 1992-1993 || Pārdaugava Riga || Latvijas hokeja līga
| 11 || 3 || 2 || 5 || 6 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Pārdaugava Riga || MHL
| 30 || 0 || 0 || 0 || 16 || || || || || 
|-
|rowspan="2"| 1994-1995 || IceCaps de Raleigh || ECHL
| 25 || 2 || 7 || 9 || 30 || || || || || 
|-
| Tiger Sharks de Tallahassee || ECHL
| 44 || 3 || 9 || 12 || 36 || 11 || 0 || 3 || 3 || 8 
|-
| 1995-1996 || Tiger Sharks de Tallahassee || ECHL
| 52 || 10 || 14 || 24 || 86 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 1996-1997 || Lumberjacks de Muskegon || UHL
| 16 || 4 || 4 || 8 || 16 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || Tiger Sharks de Tallahassee || ECHL
| 50 || 11 || 27 || 38 || 45 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 1997-1998 || Sabercats de Tacoma || WCHL
| 10 || 4 || 4 || 8 || 6 || 8 || 2 || 10 || 12 || 8 
|-
| 1997-1998 || Thunder de Las Vegas || LIH
| 48 || 3 || 7 || 10 || 53 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 1998-1999  || Jokerit || SM-liiga
| 10 || 0 || 2 || 2 || 14 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || AIK IF || Elitserien
| 15 || 1 || 2 || 3 || 10 || || || || || 
|-
|rowspan="2"| 1999-2000 || Ilves || SM-liiga
| 31 || 4 || 4 || 8 || 59 || || || || || 
|-
| HPK || SM-liiga
| 22 || 3 || 8 || 11 || 22 || 8 || 1 || 1 || 2 || 10 
|-
| 2000-2001 || Augsburger Panther || DEL
| 46 || 1 || 5 || 6 || 38 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Molot Prikamie Perm || Superliga
| 43 || 5 || 5 || 10 || 36 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || HK Dinamo Moscou || Superliga
| 24 || 1 || 6 || 7 || 20 || 3 || 0 || 1 || 1 || 6 
|-
| 2003-2004 || HK Riga 2000 || Latvijas hokeja līga
| - || - || - || - || - || 3 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2004-2005 || HK Riga 2000 || Ekstraliga
| 42 || 6 || 21 || 27 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2004-2005 || HK Riga 2000 || Latvijas hokeja līga
| 4 || 0 || 2 || 2 || 2 || 8 || 0 || 5 || 5 || 2 
|-
| 2005-2006 || Brynäs IF || Elitserien
| 45 || 5 || 2 || 7 || 28 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2 
|-
| 2006-2007 || HK Riga 2000 || Latvijas hokeja līga
| 6 || 1 || 4 || 5 || 6 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Brynäs IF || Elitserien
| 43 || 0 || 2 || 2 || 42 || 7 || 1 || 0 || 1 || 6 
|-
| 2007-2008 || Metallourg Novokouznetsk || Superliga
| 13 || 0 || 2 || 2 || 18 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Södertälje SK || Elitserien
| 34 || 0 || 1 || 1 || 10 || || || || ||  
|-
| 2008-2009 || Dinamo Riga || KHL
| 49 || 1 || 6 || 7 || 22 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2009-2010 || Dinamo Riga || KHL
| 52 || 3 || 8 || 11 || 30 || 6 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2010-2011 || Dinamo Riga || KHL
| 32 || 4 || 3 || 7 || 20 || 9 || 0 || 1 || 1 || 6 
|-
| 2011-2012 || Dinamo Riga || KHL
| 28 || 0 || 1 || 1 || 23 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2012-2013 || Dinamo Riga || KHL
| 30 || 0 || 1 || 1 || 16 || || || || || 
|-
| 2012-2013 || HK Liepājas Metalurgs || Ekstraliga || 9 || 2 || 1 || 3 || 14 || || || || || 
|-
| 2013-2014 || Dinamo Riga || KHL || 15|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2014-2015 || HK Kurbads || Latvijas hokeja līga || 26 || 3 || 18 || 21 || 14 || 12 || 0 || 4 || 4 || 4
|-
| 2015-2016 || HK Kurbads || Latvijas hokeja līga || 13 || 2 || 10 || 12 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance en août 1974
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur des IceCaps de Raleigh
Joueur des Tiger Sharks de Tallahassee
Joueur des Lumberjacks de Muskegon (1992-2010)
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de l'AIK IF
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK Riga 2000
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Södertälje SK
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HK Liepājas Metalurgs
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Défenseur de hockey sur glace